Występy w europejskich pucharach północnoirlandzkiego klubu piłkarskiego Linfield.

Wykaz spotkań pucharowych

1959–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Linfield F.C.
Północnoirlandzkie kluby piłkarskie w europejskich pucharach